Stanko Strašek je lahko:
 Stanko Strašek (policist)
 Stanko Strašek (pisatelj)